Discovery Real Time je televizní kanál společnosti Discovery Networks. Má více různých verzí:
Discovery Real Time (Spojené království), britský televizní kanál
Real Time  (Itálie), italský televizní kanál
Discovery Real Time (Francie), francouzský televizní kanál
Discovery Real Time (Asie), asijský televizní kanál, který byl nahrazen televizním kanálem Discovery Turbo